Erctella  è un genere di molluschi eterobranchi della famiglia Helicidae.

Tassonomia 
Il genere comprende le seguenti specie:
 Erctella cephalaeditana ()
 Erctella insolida ()
 Erctella mazzullii ()

Note

Altri progetti 

Helicidae